Северо-Западная область может означать:

 Северо-Западная область (Гана) — область Ганы.
 Северо-Западная область — в 1926—1927 гг. название Ленинградской области.

См. также 
 Северо-Западная провинция